Lichtenegg může být:

obec
 Lichtenegg (Dolní Rakousy) – obec v Dolních Rakousích v Rakousku (s osadou Ransdorf aj.)

část obce
 Lichtenegg (Sankt Bartholomä) – v obci Sankt Bartholomä ve Štýrsku v Rakousku
 Lichtenegg (Sankt Stefan im Rosental) – v obci Sankt Stefan im Rosental ve Štýrsku v Rakousku
 Lichtenegg (Wels) – ve městě Wels v Horních Rakousech v Rakousku
 Lichtenegg (Illmensee) – v obci Illmensee v Bádensku-Württembersku v Německu